Bernard Guetta (1951) – giornalista francese
Cathy Guetta, nata Catherine Lobe (1967) – imprenditrice camerunese naturalizzata francese, ex moglie di David Guetta
David Guetta (1967) – disc jockey e produttore discografico francese
Nathalie Guetta (1958) – attrice francese
Thierry Guetta (1966) – artista e writer francese